Byki – nazwa miejscowości

Polska 
 Byki – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska
 Byki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Stromiec, obecna nazwa to Mokry Las
 Byki – część wsi Czerwona Wola, w gminie Sieniawa, w powiecie przeworskim, w województwie podkarpackim 
 Byki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty
 Byki – część miasta Piotrków Trybunalski, dawna wieś

Rosja 
 Byki – wieś w rejonie kurczatowskim obwodu kurskiego w Rosji

Białoruś 
 Byki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Połoczany, od 1966 Rabinawaja

Inne 
 Byki z Bordeaux
 Byki z Durham
 Byki z Guisando